

Талапти — село, Жуалинський район, Жамбильська область
 Талапти — село, Коксуський район, Жетисуська область
 Талапти — село, Атамекенський сільський округ, Жетисайський район, Туркестанська область
 Талапти — село, Интимацький сільський округ, Жетисайський район, Туркестанська область
 Талапти — село, Отирарський район, Туркестанська область
 Талапти — село, Таласький район, Жамбильська область